Iemand die zweeft, verder:
 Duistere rouwzwever
 Gespikkelde wolzwever
 Gevlekte wolzwever
 Gewone wolzwever
 Kleine wolzwever
 Kleine woudzwever
 Lathyruszwever
 Spireazwever